peut désigner :
 la  d'infanterie de réserve de la  division de réserve (Empire allemand)
 la  (Allemagne nazie)
 la  (Corée du Sud)
 la  (Espagne républicaine)
 la  d'infanterie de la  division d'infanterie (France)
 la  de zone (France)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Royaume-Uni)
 la  (Russie)
 la  de protection de l'état-major général (Ukraine)
 la  de défense territoriale (Ukraine)
 la  (Union soviétique)
 la  (Union soviétique)